Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Abierto Mexicano Los Cabos 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 7. August stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website des Turniers (englisch, spanisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 39 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Cabo San Lucas